Mike Adams peut désigner :
 Mike Adams (1948-), joueur américain de baseball (champ extérieur) ;
 Mike Adams (1978-), joueur américain de baseball (lanceur) ;
 Mike Adams (1981-), joueur américain de football américain (safety) ;
 Mike Adams (1974-), joueur américain de football américain (receveur) ;
 Mike Adams (1990-), joueur américain de football américain (offensive tackle).